BKN peut faire référence à :
  ;
 BKN (où BKN signifie Bohbot Kids Network), un bloc de programmation de séries animées américaines de 1992 à 2009.